Kádár, Kadar:
 János Kádár
 Károly Kádár
 Kádár Tamás

Vezi și 

 Kadarkút
 Kadare

 Bodnar, Bodnár
 Butnaru, Butnariu
 Dogaru, Dogariu, Dogari

Nume de familie ungurești
Nume de familie ocupaționale